L'aïmag de Selenge (en ) est une des 21 provinces de Mongolie. Elle est située au nord du pays. Sa capitale est Sükhbaatar.

Subdivisions administratives

Notes et références 

Province en Mongolie